Лас Вуелтас има више значења:

 Лас Вуелтас (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Вуелтас (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Вуелтас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Вуелтас (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику